Аннабель Крофт (; родилась 12 июля 1966 года в Лондоне, Великобритания) — британская теннисистка, телеведущая и спортивный комментатор.
 Победительница 1 турнира WTA в одиночном разряде.
 Победительница 2 юниорских турниров Большого шлема в одиночном разряде (Australian Open, Уимблдон-1984).

Общая информация 
Аннабель замужем за Мелом Коулменом, который некогда на международном уровне занимался парусным спортом, а ныне является инвестиционным банкиром. У пары есть трое детей: две дочери (Эмбер и Лили) и сын Чарли.

Британка участвует в нескольких благотворительных программах, направленных на предотвращение детского ожирения и борьбу с онкологическими заболеваниями.

Спортивная карьера 
В начале 1980-х Аннабель в какой-то момент числилась одной из главных надежд британского женского тенниса: к 18 годам она дважды стала чемпионкой юниорских турниров Большого шлема, а вскоре вполне успешно дебютировала во взрослом туре. В 1985 году ей покорился первый турнир Virginia Slims (в титульном матче в Сан-Диего была переиграна австралийка Венди Тёрнбулл, находившаяся на тот момент в своей лучшей игровой форме), а к концу того года она вошла в Top30 одиночного рейтинга, попутно захватив статус первой ракетки страны в этом разряде. В этом же году она впервые играет за национальную сборную на Кубке Федерации, а за два года до этого — в Кубке Уайтмен.

Быстрый взлёт оказал пагубное влияние на карьеру Крофт — она не успела привыкнуть к неустанным путешествиям по всему миру и оторванности от семьи. Как следствие уже в 21 год она приняла решение завершить игровую карьеру и попытаться выйти замуж.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (1)

Победы (1)

Последующая жизнь 
Аннабель недолго оставалась без дела: вскоре она стала ведущей британского , а через некоторое время перешла на аналогичную должность в телевизионный холдинг ITV.

В 1990 году британка выпускает собственный видеокурс аэробики.

С развитием спортивного телевидения, Аннабель стала одной из постоянных ведущих различных теннисных программ. Её можно было услышать как на телевидении (BBC, GMTV, Sky Sports и Евроспорт), так и на радио (BBC Radio 5 Live). Также она вскоре становится постоянным лицом различных шоу о правильном образе жизни.

Также британка пробовала себя как актриса, принимая участие в нескольких спектаклях в Йоркском оперном театре.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 

 
 
 

 Профиль на сайте IMDb 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1966 году
Родившиеся 12 июля
Родившиеся в Лондоне
Теннисисты Великобритании
Победители Открытого чемпионата Австралии по теннису в одиночном разряде среди девушек
Победители Уимблдонского турнира в одиночном разряде среди девушек
Теннисные комментаторы
Телеведущие Великобритании